Рене Жермен Мадлен Гариль (, 15 июня 1923 — 6 июля 1991) — французская фехтовальщица-рапиристка, чемпионка мира, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Родилась в 1923 году в Париже. В 1947 году стала серебряной призёркой чемпионата мира. В 1948 году завоевала бронзовую медаль чемпионата мира и приняла участие в Олимпийских играх в Лондоне, но неудачно. В 1950 году стала обладательницей золотой и серебряной медалей чемпионата мира. В 1951 году стала чемпионкой мира. В 1952 году стала серебряной призёркой чемпионата мира, а на Олимпийских играх в Хельсинки заняла 6-е место в личном первенстве. На чемпионате мира 1953 года завоевала две серебряные медали, на чемпионате мира 1954 года — две бронзовые. В 1955 году опять стала серебряной призёркой чемпионата мира. В 1956 году вновь стала серебряной призёркой чемпионата мира, а на Олимпийских играх в Мельбурне завоевала бронзовую медаль в личном первенстве. В 1958 году стала обладательницей бронзовой медали чемпионата мира. В 1960 году приняла участие в Олимпийских играх в Риме, но там французская команда стала лишь 5-й в командном первенстве.

Примечания

Ссылки 
 

Фехтовальщики Франции
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1948 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1952 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1956 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года
Чемпионы мира по фехтованию